Мишљеновац је насеље у Србији у општини Кучево у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 403 становника.

Демографија 
У насељу Мишљеновац живи 378 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,5 година (41,8 код мушкараца и 47,1 код жена). У насељу има 151 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,08.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Галерија

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Књига Мишљеновац и Мишљеновчани

Насељена места у Кучеву
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији